Ганс Киа́ри (; 4 сентября 1851, Вена — 6 мая 1916, Страсбург) — австрийский и немецкий патолог.

Биография 
Ганс Киари — сын венского гинеколога итальянского происхождения Иоганна Баптиста Киари. Младший брат Оттокар стал врачом-отоларингологом. Учился в шотландской гимназии. Получив аттестат зрелости, поступил на медицинский факультет Венского университета. В 1874—1875 годах работал ассистентом у Карла Рокитанского, основоположника современной судебной медицины. В 1875 году в Вене защитил докторскую диссертацию До 1879 года работал у Рихарда Ладислауса Гешля, в 1878 году хабилитировался по патологической анатомии.

В 1882 году Киари получил звание профессора в Университете Карла и Фердинанда. В следующем году возглавил кафедру и патолого-анатомический музей в Праге. В 1900—1901 годах являлся ректором этого университета. В 1904 году возглавлял Общество германских естествоиспытателей и врачей. В 1906 году Киари принял приглашение Страсбургского университета и работал на кафедре патологической анатомии. В 1914—1915 годах являлся ректором Страсбургского университета.

Имя Киари носят синдром Бадда — Киари, мальформация Арнольда — Киари, форма кожного туберкулёза Яриша — Киари.

В 1878 году Ганс Киари женился на Эмилии Антонии Паулине Анне Шрёттер фон Кристелли (1854—1886). Сын Герман (1897—1969) также стал патологом.

Публикации 
 Ueber Veränderungen des Kleinhirns infolge von Hydrocephalie des Grosshirns, Dtsch med Wochenschr 1891; 17(42): 1172—1175.
 Erfahrungen über Infarktbildungen in der Leber des Menschen. Zeitschrift für Heilkunde 19 (1898), S. 475—512.
 Die Pathologische Anatomie im 19. Jahrhundert und ihr Einfluss auf die äussere Medizin. Jena 1900.

Примечания

Литература 
 Marios Loukas, Nima Noordeh, Mohammadali M. Shoja, Jeffrey Pugh, W. Jerry Oakes, R. Shane Tubbs: Hans Chiari 1851—1916. Childs Nervous System 24 (2008), S. 407—409. Online-Version (SpringerLink) 
 P. Dittrich: Festschrift Herrn Hofrat Prof. Dr. Hans Chiari aus Anlass seines 25jährigen Professoren-Jubiläums. Wien Leipzig 1908.
 Peter Brunner: Chairi, Hanns. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 242 f.

Патологи Германии
Медики XIX века
Медики XX века
Ректоры Страсбургского университета
Музейные работники Австрии